(491) Карина () — довольно большой астероид главного пояса, который открыл 3 сентября 1902 года немецкий астроном Макс Вольф в обсерватории Хайдельберг. Происхождение названия неизвестно.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км